Фо́рмула (от  — форма, правило, предписание) может означать:
 Зубная формула
 Магическая формула
 Математическая формула
 Физическая формула
 Формула в судопроизводстве в Древнем Риме
 Формула технических видов спорта — свод технических правил, предъявляемых к участвующим конструкциям.
 Соревнование автомобилей в классе Формула-1
 Соревнование автомобилей в классе Формула-2
 Соревнование автомобилей в классе Формула-3
 Соревнование автомобилей в классе Формула-4
 Соревнование автомобилей в классе Формула-3000
 Соревнование автомобилей в классе 
 Соревнование автомобилей в классе Формула-1600
 Соревнование автомобилей в классе 
 Соревнование автомобилей в классе Формула-5000
 Соревнование электромобилей в классе Формула Е
 Соревнование скутеров в классе Формула-1
 Формула Мастер
 Формула — гоночный автомобиль с открытыми колёсами
 «Формула» — журнал о Формуле-1 в России
 «Формула любви»
 «Формула радуги»
 Формула цветка
 «Формула 51»
 Химическая формула
 Эпическая формула
 БПЛА «Формула»